2011 Голяма награда на Южна Корея е 2-рото за Голямата награда на Южна Корея и 16-и кръг от сезон 2011 във Формула 1, провежда се на 16 октомври 2011 година на пистата Корейска интернационална писта, Йеонгам, Южна Джеола, Южна Корея.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Южна Корея